Давид Михайлович (Михелевич) Михлин (07.06.1887-30.06.1959) — советский учёный в области биохимии растений, доктор биологических наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР (1948), лауреат премии им. А. Н. Баха Академии наук СССР.

Родился в местечке Горы Чаусского уезда Могилевской губернии.

Окончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета (1913).
В 1913—1917 гг. студент медицинского факультета Юрьевского университета, перевелся на медфак Московского университета, который окончил в 1918 г.

В 1919—1921 гг. заведующий Горской школой 2-й степени.

С 1921 г. научный сотрудник Института биохимии Наркомздрава РСФСР. Профессор (1931). В 1935 г. Президиумом АН СССР без защиты диссертации (по совокупности работ) присуждена степень доктора биологических наук.
В 1935—1959 гг. начальник отделов энзиологии и обмена веществ, заведующий лабораторией биологического окисления Института биохимии АН СССР.

Доцент биологического факультета МГУ (1928—1931), профессор Ивановского медицинского университета (1931—1936, организовал и возглавил кафедру биологической химии), профессор Московского фармацевтического института (1939—1941).

Автор научных работ по изучению ферментов, участвующих в превращениях углеводов, жиров и органических кислот, ферментативной природы восстановления нитритов в нитраты в зеленых растительных клетках, и др.

Лауреат премии им. А. Н. Баха Академии наук СССР — за монографию «Пероксиды и пероксидазы» (1948). Награждён орденом Красной Звезды.

Сочинения:
 Пероксиды и пероксидазы [Текст] : Химизм медленного окисления / Д. М. Михлин ; Акад. наук СССР. Ин-т биохимии им. А. Н. Баха. — Москва ; Ленинград : изд-во и 1-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР, 1948 [обл.: 1947]. — 220 с.; 22 см.
 Биологическое окисление [Текст] / Акад. наук СССР. Ин-т биохимии им. А. Н. Баха. — Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1956. — 443 с.; 20 см.
 Биохимия клеточного дыхания [Текст] / Акад. наук СССР. Ин-т биохимии им. А. Н. Баха. — Москва : Изд-во Акад. наук СССР, 1960. — 416 с. : граф.; 24 см.

Источники 
 Биохимия — Том 25 — Страница 381. 1960 • Некролог
 https://www.calameo.com/read/0020335427d6d5bb1e22b
 Фото http://gorischool.narod.ru/vip.htm
 фото Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Кафедра биохимии: от истоков до настоящего времени. Иваново, 2020 г.